

Persone 
Alberto Cecchi – giornalista, commediografo, critico teatrale e cinematografico italiano
Alberto Cecchi – politico italiano
Alessandro Cecchi Paone – giornalista e conduttore televisivo italiano
Andrea Cecchi – nuotatore italiano
Anna Maria Cecchi – nuotatrice italiana
Antonio Cecchi – esploratore italiano
Antonio Cecchi – rivoluzionario italiano
Carlo Cecchi – attore e regista italiano
Dario Cecchi – costumista, scenografo, pittore e scrittore italiano
Domenico Cecchi – sopranista italiano
Emilio Cecchi – critico letterario e d'arte italiano
Enrico Cecchi – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Ezio Cecchi – ciclista su strada italiano
Filiberto Cecchi – generale italiano, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Filippo Cecchi – nome religioso di Giulio Isdegerde Cecchi, fisico e costruttore di strumenti scientifici italiano
Giovanni Maria Cecchi – commediografo italiano, notaio della famiglia dei Medici
Giusy Cecchi – cestista italiana
Isabella Cecchi – attrice italiana
Leonardo Cecchi – attore, cantante e ballerino statunitense naturalizzato italiano
Leonetta Cecchi Pieraccini – pittrice e scrittrice italiana
Lorenzo Cecchi – pittore e architetto italiano
Mario Cecchi Gori – produttore cinematografico italiano
Nanà Cecchi – costumista italiana
Ottavio Cecchi – scrittore e giornalista italiano
Pasquale Cecchi – politico italiano
Roberto Cecchi – architetto italiano
Rolando Cecchi Pandolfini – sindaco di Pietrasanta dal 1970 al 1985.
Stefano Cecchi – giornalista e scrittore italiano
Suso Cecchi D'Amico (Giovanna Cecchi) – sceneggiatrice cinematografica italiana
Umberto Cecchi – giornalista e scrittore italiano
Vittorio Cecchi Gori – imprenditore ed uomo politico italiano

Altro 
Capitano A. Cecchi – incrociatore ausiliario della Regia Marina
Villa Cecchi – o Villa Valletti, villa settecentesca nella periferia di Firenze